

Personen 
 André Masson (1896-1987), Frans schilder
 Antoine Masson (1806-1860), Frans natuurkundige
 Áskell Másson (1953), IJslands componist, klarinettist en slagwerker
 Caroline Masson (1989), Duits golfprofessional
 Denise Masson (1901-1994), Franse islamologe
 Ed Masson, directeur beleggingen ABP
 Emile Masson (1888) (1888-1973), Belgisch wielrenner
 Émile Masson (1915) (1915-2011), Belgisch wielrenner
 Fulgence Masson (1854-1942), Belgisch liberaal politicus, journalist en minister
 Paul Masson (1874-1945 ), Frans baanwielrenner

Overig 
 Éditions Masson, Franse wetenschappelijke uitgeverij